Александр Геннадьевич Беспалов (род.  в Набережных Челнах) — российский профессиональный шоссейный велогонщик. Двукратный чемпион России, призёр андеровских чемпионатов мира и Европы в индивидуальной гонке на время.

Биография 
Родился в г. Набережные Челны в 1981 г. Первый велосипед отец подарил Александру ещё до школы. Но всерьез велоспортом он занялся в 13 лет в ДЮСШ «Яр Чаллы». Тренер — Гумар Нуруллин.

В 90-х годах было решено Александра Беспалова определить в уфимский велоцентр «Агидель», где наладили сотрудничество с итальянским клубом «Мiche». Там он смог тренироваться и в зимнее время.
В 2002 году Александр добился первого впечатляющего успеха, выиграв серебряную медаль мирового первенства в Бельгии. Затем были «бронза» чемпионата мира, а также «серебро» и «бронза» чемпионатов Европы.

В 2004 году Александр Беспалов стал чемпионом России в гонке с раздельным стартом на 40 км. Тогда На чемпионат России не приехали такие маститые «раздельщики», как Вячеслав Екимов, Евгений Петров, Денис Меньшов и Владимир Карпец, занятые подготовкой к многодневке «Тур де Франс».

Александр Беспалов:
На чемпионатах мира я занимал второе и третье места, на чемпионате Европы был серебряным призёром и на прошлогоднем чемпионате страны уступил первое место Владимиру Гусеву. Тому, что победа долгое время уходила от меня, были и объективные причины. Скажем, в 2002 году я пропустил много времени из-за перелома руки. А в нынешнем сезоне удалось обойтись без травм. Более того, к Самаре я специально готовился, прилетев из Европы почти за месяц до старта. Все это время тренировался у себя дома в Набережных Челнах.
Своей победой Беспалов сделал серьезную заявку на попадание в олимпийскую сборную России. Но Александра не включили в команду сборной. Он уже был в Вероне, обкатывал трассу, готовясь к чемпионату мира и рассчитывая на «золото». Главный тренер из Уфы его заменил другим гонщиком.

Допинг 
Последняя победа Александра Беспалова относится к 2007 году, но уже осенью 2007 года команда «Премьер», в которой выступал Александр Беспалов попалась на допинге в Бельгии. Именно Александра Беспалова тренер команды обвинил в употреблении допинга и привозе его в номер отеля, акцентировав внимание, что спортсмен не тренируется, но побеждает.
Наш «Премьер» — абсолютно чистая команда. Я не устаю повторять, чтобы никто не применял запрещенные препараты. Однако устраивать допросы и обыски — не мой стиль. Достаточно, что все дали соответствующую расписку: гарантирую, ничего запрещенного применять не буду, несу полную личную ответственность. Признаться, есть один гонщик, которого я — возможно, безосновательно — считаю мутным. Это Александр Беспалов. Он старше других ребят, 24 года, с нами не работает, просто гоняется под флагом, и на этот раз приехал на 10 дней позже остальных.

Тренерская деятельность 
С 2014 года Александр Беспалов работает тренером по велоспорту-шоссе в ДЮСШ «Яр Чаллы». В 2016 году один из воспитанников Беспалова попал в завал на детской велогонке, получив тяжелую травму позвоночника. Александр Беспалов не остановился, чтобы оказать помощь, и финишировал, заняв призовое место. С февраля 2017 года возглавляет Федерацию Велосипедного Спорта Татарстана. Избрание Беспалова сопровождалось скандалом, так как большинство тренеров хотели видеть во главе федерации более активного человека

Победы 
 2001
  Чемпионат Европы до 23 лет, индивидуальная гонка на время — 2-е место
 2002
  Чемпионат Европы до 23 лет, индивидуальная гонка на время — 2-е место
  Чемпионат мира до 23 лет, индивидуальная гонка на время — 2-е место
 Кубок Мира
 2003
  Чемпионат мира до 23 лет, индивидуальная гонка на время — 3-е место
  Чемпионат России, индивидуальная гонка на время — 2-е место
 2004
  Чемпион России в индивидуальной гонке на время
 Чемпион мира среди военнослужащих в индивидуальной гонке на время
 2005
  Чемпионат России, индивидуальная гонка на время — 2-е место
 2006
  Чемпион России в индивидуальной гонке на время
 2007
  Чемпионат России, индивидуальная гонка на время — 3-е место

Примечания

Ссылки 
 

Велогонщики России